Соревнования по гигантскому слалому в горнолыжном спорте среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 изначально были запланированы на 21 февраля, но из-за переноса на этот день суперкомбинации прошли 23 февраля. Температура воздуха -1…+2°С, небольшой снег, снег на трассе плотный.

Соревнования были проведены в Уистлер Криксайд с 09:30 до 11:15 (первая попытка) и с 13:00 до 14:45 (вторая попытка) по местному времени (UTC-8). В соревнованиях принял участие 101 спортсмен (ещё двое были заявлены, но не вышли на старт). До финиша в обеих попытках сумел добраться и был классифицирован 81 горнолыжник.

Олимпийский чемпион Турина-2006 в этой дисциплине австриец Бенджамин Райх выступал и в Ванкувере, но занял 6-е место. Райх закончил первую попытку шестым, а во второй выигрывал по сумме 2 попыток у лидировавшего на тот момент норвежца Янсруда, когда ошибся на середине трассы, сбив одни из ворот, из-за чего показал более низкий результат. Два других призёра Олимпийских игр 2006 года — Жоэль Шеналь и Херман Майер — не участвовали. 

Золото действующего чемпиона мира 2009 года в этой дисциплине Карло Янки стало для Швейцарии шестым на Играх в Ванкувере. Ранее швейцарцы никогда не выигрывали на зимних Олимпиадах более 5 золотых медалей, а на летних Играх это последний раз удалось им в 1928 году в Амстердаме, когда Швейцария выиграла 7 золотых наград.

Норвежец Аксель Лунд Свиндаль выиграл свою третью медаль в Ванкувере, на этот раз бронзовую, собрав таким образом полный комплект наград. До него подобного успеха в Ванкувере уже успел добиться американец Боде Миллер, который на этот раз не сумел закончить первую попытку. Мужской гигантский слалом стал первой горнолыжной дисциплиной на Олимпиаде в Ванкувере, в которой американцы остались без наград, до этого они были в тройке призёров в 6 дисциплинах подряд.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Официальный протокол мужского гигантского слалома на Олимпиаде-2010